Als Weltmeisterschaft 1980 oder WM 1980 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1980 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1980, siehe Olympische Winterspiele 1980/Ski Alpin
 Automobil-Weltmeisterschaft 1980
 Badminton-Weltmeisterschaft 1980
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1980
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1980
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1980
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1980
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1980
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1979/80
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1980/81
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1980
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1980
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1980
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1980, siehe Olympische Sommerspiele 1980/Gewichtheben
 Judo-Weltmeisterschaften 1980
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1980
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1980
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1980
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1980, siehe auch Olympische Winterspiele 1980/Ski Nordisch
 Rallye-Weltmeisterschaft 1980
 Ruder-Weltmeisterschaften 1980
 Juniorenweltmeisterschaft im Schach 1980
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1980
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1980
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1980
 Squash-Weltmeisterschaft 1980
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1980
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1980
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1980

!
Weltmeisterschaften nach Jahr